Theodora (Händel), oratori de George Frideric Handel (HWV 68)
 Biografies:
 Flàvia Maximiana Teodora, filla de l'emperador Maximià i segona esposa de l'emperador Constanci Clor
 Teodora (muller de Justinià I), emperadriu romana, esposa de Justinià I i santa
 Teodora, emperadriu romana d'Orient, esposa de Teòfil
 Teodora, emperadriu romana d'Orient, consort de Romà Lecapè
 Teodora, filla de Constantí VII, casada amb Joan I Tsimiscés
 Episcopa Teodora, mare del papa Pasqual I
 Teodora (senatrix), mare de Mariozza i concubina del papa Sergi III
 Teodora, emperadriu romana d'Orient (1055-1056), filla de Constantí VIII
 Teodora Tocco, emperadriu romana d'Orient casada amb l'emperador Constantí XI
 Teodora Comnè, diversos personatges
 Teodora de Grècia (marcgravina de Baden)